Пятницы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пятницы — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Пятницы — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Пятницы — село в Арзамасском районе Нижегородской области.